

Acronyme 

CAPI ou Capi peut faire référence à :
 Cryptographic Application Programming Interface, chez Microsoft ;
 Common ISDN Application Programming Interface, une interface logicielle destinée à permettre le contrôle d'un équipement de communication RNIS ;
 Cantonnement assisté par informatique dans le domaine ferroviaire ;
 Contrat d'amélioration des pratiques individuelles des professionnels de santé français ;
 Communauté d'agglomération Porte de l'Isère, intercommunalité regroupant Bourgoin-Jallieu et la ville nouvelle de l'Isle-d'Abeau, dans le département de l'Isère ;
 Commission administrative paritaire interdépartementale.

Personnes et personnages 
 Capi, un footballeur espagnol né en 1977 ;
 Abdoulaye Kapi Sylla, un joueur de football guinéen (né en 1982).
 Capi, un chien dans le roman Sans Famille d'Hector Malot

Autre 
 Capo di tutti capi, expression désignant le chef d'une mafia à l'échelle nationale.